Olof Celsius kan syfta på:

Olof Celsius den äldre, född 1670, död 1756, botaniker, språkforskare och präst.
Olof Celsius den yngre, född 1716, död 1794, ämbetsman, kyrkoman, politiker och historiker.